Cizur puede referirse a:

 Cendea de Cizur, municipio de la Comunidad Foral de Navarra (España) compuesto por 11 pueblos, cuya capital administrativa es Gazólaz.
 Zizur Mayor, localidad y municipio de la Comunidad Foral de Navarra, (España).
 Cizur Menor, localidad y concejo del municipio de Cizur en la Comunidad Foral de Navarra, (España).